Chevrolet Monza (Ameryka Północna) – samochód osobowy produkowany na rynek amerykański w latach 1974–1980.
 Chevrolet Monza (Ameryka Południowa) – samochód osobowy produkowany na rynek południowoamerykański w latach 1982–1996.
 Chevrolet Monza (Chiny) – samochód osobowy produkowany na rynek chiński od 2019 roku.